Авиженяй () — название нескольких населённых пунктов в Литве:

 Авиженяй — деревня в Вильнюсском районе, центр Авиженского староства.
  — деревня в Лаздийском районе, центр Шлаватайского староства.
  — деревня в Укмергском районе
  — деревня в Утенском районе